Daphne laureola – pianta della famiglia delle Thymelaeaceae
Daphne Laureola – film tv del 1958 diretto da Peter Dews
Daphne Laureola – film tv del 1962 diretto da Heinz Wilhelm Schwarz
Daphne Laureola – film tv del 1965 prodotto dall'Australian Broadcasting Commission (ABC)
Daphne Laureola – film tv del 1978 diretto da Waris Hussein